Skogar kan syfta på:

 Skogar, pluralform
 Skógar på Island
 Björn Skogar